Фогартах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Фогартах мак Нейлл — король Лагора и всей Бреги (718—724) и верховный король Ирландии (722—724)
 Фогартах мак Куммаскайг — король Лагора (785—786)